Весело́вка — село в Златоустовском городском округе Челябинской области.

География 
Расположено в 35 км от Златоуста, на левом берегу реки Ай.

История 
На картах 1886 года называется Веселовкой, Веселовским. Село основано в 1864 году, название получило по фамилии первых поселенцев Веселовых. В это время Веселовку населяли мастеровые горнозаводские и сельские работники, выселившиеся из Златоустовского завода и получившие надел от горного управления. В XIX веке жители занимались заготовкой дров, выжигали из них древесный уголь и сплавляли к Златоустовскому заводу.

Экономика 
Находится подсобное хозяйство ПАО «Златоустовский машиностроительный завод».

Население

Учреждения культуры 
В селе действует учреждение культуры — филиал ЦБС Златоустовского городского округа

Примечания 

Населённые пункты Златоустовского городского округа
Населённые пункты на реке Ай